Aminofenol és el nom genèric de tres compostos orgànics que són isòmers de fórmula C₆H₇NO, que es caracteritzen per tenir almenys una funció amina i una funció fenol. L'aminofenol està format per un benzè el qual adjuntat amb un grup hidroxil. Els tres isòmers són el 2-aminofenol, el 3-aminofenol i el 4-aminofenol, els quals tenen una massa molar de 109.13 g/mol.

Els aminofenols es poden obtenir a partir de la reducció de nitrofenols o nitrosofenols, car són compostos reductors que es caracteritzen per ser fàcilment alterables. Tant els tres compostos com els àcids sulfònics derivats són intermediaris en la síntesi de colorants.

Referències 

Amines
Fenols